Novara steht für:

 Novara, Hauptstadt der Provinz Novara, im Norden Italiens
 Provinz Novara, eine Provinz in der italienischen Region Piemont
 Novara di Sicilia, eine Gemeinde der Provinz Messina in der italienischen Region Sizilien
 Novara-Expedition, eine Weltumsegelungsmission der österreichischen Kriegsmarine
 SMS Novara (1850), eine Fregatte aus Österreich-Ungarn
 SMS Novara (1912), ein Rapidkreuzer aus Österreich-Ungarn
 Schlacht bei Novara (1513), eine Schlacht zwischen Franzosen unter Ludwig XII und den Söldnern der Heiligen Liga gegen Frankreich
 Schlacht bei Novara (1849), eine Schlacht zwischen österreichischen Truppen und Truppen des Königreichs Sardinien-Piemont
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Herreshoff Manufacturing Company
 Crête (de la) Novara, Erhebung auf der Sankt-Paul-Insel (Französische Süd- und Antarktisgebiete)

Novara ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Maria da Novara, Astronom
 Medea de Novara (1905–2001), mexikanisch-liechtensteinische Film- und Stummfilmschauspielerin
 Sue Novara (* 1955), US-amerikanische Bahnradsportlerin